Margrethe 2. deler i sagens natur anetavle med sine søstre Benedikte og Anne-Marie.

Margrethe 2.s anetavle